Drvenik kan syfta på:

Kroatien 

 Drvenik Veli, ö, Dalmatien, 
 Drvenik Veliki, ort, Dalmatien, 
 Otočić Drvenik, ö, Šibenik-Knins län, 
 Drvenik, ort, Dalmatien,

Nordmakedonien 

 Drevenik, ort, Opsjtina Bitola, 

Robotskapade Kroatienförgreningar